Acadèmia Valenciana de la Llengua –  accademia spagnola
 Aiuti visivi luminosi – apparecchiature per l'illuminazione dell'area di movimento degli aeroporti
 Albero AVL – concetto dell'informatica
 Automatic vehicle location – telelocalizzazione dei mezzi di trasporto.
 AVL – Codice aeroportuale IATA di Asheville, Asheville Regional Airport
 AVL – azienda austriaca del settore automotive
 Associazione Volontari della Libertà – associazione federata alla Federazione Italiana Volontari della Libertà